Ceraphronoidea är en överfamilj av steklar. Ceraphronoidea ingår i ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Ceraphronoidea 606 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Steklar
Ceraphronoidea